Alfred von Besser (1854-1919), général prussien
 (1654-1729), poète allemand
Robert Dennis Besser, nom de naissance de Robert Denning (1927-2005), décorateur américain
Valérie Besser (1962-), graphiste française
Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842), botaniste autrichien

 Famille von Besser, famille noble allemande.